Aschraf steht für:
 Kaʿb ibn al-Aschraf ( †624/625) war ein Dichter und Widersacher Mohammeds in Medina, der auf dessen Geheiß getötet wurde
 einen arabischen Namen („Ehrwürdigster“) für Nachfolger der Fatima bint Muhammad, Tochter Mohammeds  
 Ashraf ol Belād, iranische Stadt, heute Behschahr
 Camp Ashraf, irakische Stadt, die nach Ashraf Rajavi benannt ist 

Personen:
 Ashraf Rajavi (†), iranische Mudschahid-Aktivistin 
 al-Aschraf (Ägypten), Sultan von Ägypten 
 al-Aschraf Schaban, Sultan in Ägypten 1363–1376
 al-Aschraf Sayf ad-Din Inal, Sultan der Mamluken  1453–1461
 al-Ashraf Sayf-ad-Din Barsbay Sultan in Ägypten 1422–1438
 al-Aschraf Saif ad-Din Qayit-Bay, Sultan in Ägypten 1468–1496, siehe Kait-Bay
 al-Aschraf Qansuh II. al-Ghuri, Sultan in Ägypten 1501–1516
 al-Aschraf Tuman Bay II., Sultan in Ägypten 1516–1517
 Aschraf Khan, afghanischer Herrscher 1725–1729

Siehe auch:
 Ashraf